Rosocha puede referirse a los siguientes lugares:

 Rosocha, condado de Kalisz, en el voivodato de Gran Polonia (centro-oeste de Polonia).
 Rosocha, Voivodato de Łódź (Polonia central).
 Rosocha, Voivodato de Mazovia (centro-este de Polonia).
 Rosocha, condado de Konin, en el voivodato de Gran Polonia (centro-oeste de Polonia).
 Rosocha, condado de Koło, en el voivodato de Gran Polonia (centro-oeste de Polonia).
 Rosocha, Voivodato de Varmia y Masuria (norte de Polonia).
 Rosocha, Voivodato de Pomerania Occidental (noroeste de Polonia).

Véase también

Enlaces externos